Прищеповка — название населённых пунктов на Украине:
 
 Прищеповка — село в Новомиргородском районе Кировоградской области.
 Прищеповка — село в Братском районе Николаевской области.